Forest City (Carolina do Norte)
Forest City (Flórida)
Forest City (Illinois)
Forest City (Iowa)
Forest City (Pensilvânia)
Forest City (Missouri)

Desambiguações de topônimos